Crouse ist der Familienname folgender Personen:

 George W. Crouse (1832–1912), US-amerikanischer Politiker
 John Crouse (1907–1982), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Maskenbildner
 Lawson Crouse (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Lindsay Crouse (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Russel Crouse (1893–1966), US-amerikanischer Dramatiker

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Crouse (North Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Crouse College, Syracuse University, in Syracuse, New York, ID-Nr. 74001285
 Crouse House, in Opa-Locka, Florida, ID-Nr. 87001316

Sonstiges:
 Crouse Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Kraus
 Cruse
 Kruse
 Crous
 Cruze
 Cruise